Molekulska formula -{C5H10N2O2S}- se može odnositi na:

 Acetilcisteinamid
 Metomil